Оболенская — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Оболенская, Александра Алексеевна (урожденная Дьякова; 1831—1890) — княгиня, основательница женской гимназии в Санкт-Петербурге.
 Оболенская, Вера Аполлоновна (1911—1944) — героиня движения Сопротивления во Франции.
 Оболенская, Екатерина Александровна (Юрьевская; 1878—1959) — княжна, певица.
 Оболенская, Кира Ивановна (1889—1937) — святая Русской православной церкви, мученица.
 Оболенская, Людмила Сергеевна (род. 1931) — русский публицист, проживающая в США.
 Оболенская, Мария Львовна (урождённая Толстая; 1871—1906) — переводчица, педагог, дочь Льва Толстого.
 Оболенская, Нина Петровна (более известна под псевдонимом Нина Хабиас; 1892 — ок. 1943) — русская поэтесса-футуристка. Составные фамилии 
 Репнина-Оболенская, Елена Михайловна (в браке Шуйская; до 1564/1565—1592) — первая жена будущего царя Василия Шуйского.